Engelbert I de La Marck (mort en 1277) est un comte de La Marck.
Engelbert II de La Marck (mort en 1328) est un comte de La Marck.
Engelbert III de La Marck (mort en 1368) est un prince-évêque de Liège, puis archevêque de Cologne.